Виноку́рова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Винокурова, Екатерина Владимировна (род. 1985) — российская журналистка.
 Винокурова, Ирина Евгеньевна (в замужестве Колчинская, в эмиграции Ирина Колчински; род. 1953) — российско-американский литературовед.
 Винокурова, Ксения Васильевна (1887—1972) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1949).
 Винокурова, Марина Владимировна (род. 1954) — российский историк-медиевист.
 Винокурова, Ульяна Алексеевна (род. 1947) — советский и российский учёный, психолог и социолог. Топонимы 
 Винокурова — деревня в Голышмановском городском округе Тюменской области России.
 Винокурова — деревня в Тобольском районе Тюменской области России.

 См. также 
 Винокуров
 Винокурово